Bonfire (рок-группа) — немецкая рок-группа 1980-х.
 Bonfire (компания) — торгово-производственная компания из США, специализирующаяся на выпуске экипировки для сноубординга.
 Bonfire — бокс-сет австралийской хард-рок группы AC/DC.